Emeterius ist der Name von:

 Emeterius, frühchristlicher Märtyrer des späten 3. Jahrhunderts, siehe Emeterius und Chelidonius
 Emeterius, römischer Offizier des 4. Jahrhunderts, begraben in Köln, siehe Grabstein des Emeterius